Kuże – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Kuże − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie solecznickim, w gminie Butrymańce
 Kuże (okręg szawelski) − miasteczko na Litwie, w okręgu szawelskim, w rejonie szawelskim, siedziba administracyjna gminy Kužiai

Zobacz też:
 Josip Kuže